

Geografia

Canada 
 Saint-Léonard – comune nella contea di Madawaska (Nuovo Brunswick)
 Saint-Léonard, già Saint-Léonard-de-Port-Maurice – ex comune ora quartiere di Montréal, comune nella regione di Montréal (Québec)
 Saint-Léonard-d'Aston – comune nella regione di Centre-du-Québec (Québec)
 Saint-Léonard-de-Portneuf – comune nella regione di Capitale-Nationale (Québec)

Francia 
 Saint-Léonard – comune nel dipartimento del Passo di Calais (Alta Francia)
 Saint-Léonard – comune nel dipartimento della Marna (Grand Est)
 Saint-Léonard – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Saint-Léonard – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Saint-Léonard – comune nel dipartimento del Gers (Occitania)
 Saint-Léonard – ex comune ora frazione di Angers, comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)
 Saint-Léonard – ex comune ora frazione di Epiniac, comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Saint-Léonard-de-Noblat – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne (Nuova Aquitania)
 Saint-Léonard-des-Bois – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)
 Saint-Léonard-des-Parcs – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Saint-Léonard-en-Beauce – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher (Centro-Valle della Loira)

Italia 
 Saint-Léonard – sede comunale del comune sparso di Saint-Rhémy-en-Bosses (Valle d'Aosta)

Svizzera 
 Saint-Léonard – comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)

Pagine correlate 
 San Leonardo – pagina di disambiguazione